Vaivara se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Vaivara (Estonia), comună (vald) în Județul Ida-Viru, Estonia

Localități
 Vaivara (Vaivara), sat în comuna Vaivara (Estonia)